Порангату:

 Порангату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Порангату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.